Островной мост:

 Островной мост через безымянный пролив в Выборге.
 Островной мост через Даугаву в Риге.